

Залізниця:
 226 км — пасажирський зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці

 226 км — колишній пасажирський зупинний пункт Знам'янської дирекції Одеської залізниці